L71 ou L.71 est un sigle qui peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Calpe (L71), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L71, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Zeppelin L.71, un dirigeable militaire de la Première Guerre mondiale.

Médecine 
 Acné rosacée, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
 Albatros L.71, un avion de sport allemand.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres